Dactyl oder Daktyl beschreibt 

 einen Asteroidenmond, siehe Dactyl (Mond)
 eine Kreatur in der griechischen Mythologie, siehe Idäische Daktylen

Siehe auch:
 Daktylus